Jméno Radvanice nese více obcí:
 Radvanice (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Radvanice (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Radvanice (hrad) – zaniklý hrad u této vesnice

nebo částí obcí:

 Radvanice (Úžice) – část obce Úžice v okrese Kutná Hora
 Radvanice (Velhartice) – část obce Velhartice v okrese Klatovy
 Radvanice (Kobyly) – část obce Kobyly v okrese Liberec
 Radvanice a Bartovice – městský obvod statutárního města Ostravy
 Radvanice (Ostrava) – část výše uvedeného obvodu

Externí odkazy